Ананченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Ананченко, Александр Евгеньевич (род. 1966) — государственный деятель Донецкой Народной Республики, премьер-министр ДНР с декабря 2018.
 Ананченко, Даниил Антонович (1924—1945) — советский войсковой разведчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ананченко, Михаил Олегович (род. 1994) — украинский общественный деятель и политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Ананченко, Фёдор Гурьевич (1891—1956) — министр социального обеспечения УССР, депутат Верховного Совета УССР 2-4-го созывов.
 Ананченко, Юрий Иванович (1941—2015) — советский футболист, тренер.